Název Cvrčovice má více obcí:
 Cvrčovice (okres Brno-venkov) – obec v okrese Brno-venkov, dříve v okrese Břeclav
 Cvrčovice (okres Kladno) – obec v okrese Kladno
 Cvrčovice (Zdounky) – část obce Zdounky v okrese Kroměříž
 Cvrčovice (Podolanka) – sídelní jednotka obce Podolanka v okrese Praha-východ, do roku 1950 název celé dnešní obce Podolanka.